Somerset Island ist der Name folgender Inseln:

 Somerset Island (Kanada)
 Somerset Island (Bermuda)